

Ссылки 
 Вузы Санкт-Петербурга: университеты и институты 
 Вузы Санкт-Петербурга — 2019 

Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга